Куп сајамских градова 1970/71. је било 13. издање клупског фудбалског такмичења Купа сајамских градова.

Такмичење је трајало од 2. септембра 1970. до 3. јуна 1971. године.  Лидс јунајтед је у финалном двомечу био успешнији од  Јувентуса и тако по други пут постао шампион Купа сајамских градова. Најбољи стрелац такмичења био је играч Јувентуса Пјетро Анастази са 10 постигнутих голова.

Резултати

Први круг

Други круг

Трећи круг

Четвртфинале

Полуфинале

Финале 

Напомена: 1 Утакмица је прекинута у 51. минуту због великог невремена при резултату 0:0. Поновљена утакмица је одиграна два дана касније 28. маја 1971. године.

Референце

Спољашње везе 
 Куп сајамских градова резултати и статистика

1970/71.
Фудбал у 1970.
Фудбал у 1971.